La Porte des mondes, une uchronie écrite par Robert Silverberg ;
 La Porte des mondes, une bande dessinée de Ange ;
 Elric et la porte des mondes, un recueil de nouvelles de Michael Moorcock.